Margolles steht für:
 Margolles (Cangas de Onís), ein Parroquia von Cangas de Onís in der spanischen Provinz Asturien

Margolles ist der Familienname folgender Personen:
 Teresa Margolles (* 1963), mexikanische Künstlerin